Campbelltown – miasto w Australii, w Australii Południowej
 Campbelltown – miasto w Australii, w Nowej Południowej Walii
 Campbelltown – wieś w Gujanie
 Campbelltown – dawna nazwa miasta Bluff w  Nowej Zelandii

Zobacz też 
 Campbeltown